Fotbollsallsvenskan 1927/1928 bestod av 12 lag och var den fjärde säsongen av Fotbollsallsvenskan. Höstsäsongen spelades 31 juli-30 oktober 1927 och vårsäsongen spelades 6 april-3 juni 1928. En seger gav 2 poäng, oavgjort 1 poäng och en förlust 0 poäng. Segrarna Örgryte IS blev dock inte svenska mästare då Allsvenskan fortfarande inte hade svensk mästerskapsstatus; detta infördes först säsongen 1930/31.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1927 i Sverige
1928 i Sverige
1927/1928
Fotbollssäsongen 1927/1928